Тангэ — фамилия. Известные носители:
 Тангэ, Кэндзо (1913—2005) — японский архитектор.
 Тангэ, Сакура (род. 1973) — японская сэйю.